Псевдоуглозубы () — род хвостатых земноводных («тритонов») семейства углозубов (Hynobiidae), эндемичный для Центрального и Юго-Западного Китая.

Общие сведения 

История описания рода и его видов сложна и запутана (и не завершена!). Первый известный вид, Pseudohynobius flavomaculatus, сначала отнесли к роду углозуб (Hynobius), но, изучив подробнее его строение, китайские учёные Фэй и Ян нашли его достаточно уникальным, чтобы выделить в отдельный род, названный Pseudohynobius («ложный углозуб») из-за сходства с собственно углозубами. Но позднейшие исследователи включали Pseudohynobius вместе с открытой в это же время Liua в род лягушкозуб (Ranodon). 

К середине 2000-х годов было описано ещё несколько видов «китайских лягушкозубов» (ныне Liua и Pseudohynobius), а также о них было накоплено достаточно сведений, чтобы вновь поднять вопрос о родовом статусе. Но возникла путаница уже с тем, какие виды следует включить в род Liua, а какие — в Pseudohynobius. Разобраться с этими сложностями помогло только молекулярно-генетическое исследование всех известных «китайских лягушкозубов». В результате подтвердилось, что они не связаны тесным родством с семиреченским лягушкозубом (Ranodon sibiricus), а значит, не принадлежат к роду лягушкозуб, и достаточно сильно отличаются друг от друга, следовательно, относятся к 2 самостоятельным родам Pseudohynobius и Liua, условную границу между ареалами которых образует река Янцзы. Но и по сей день эти тритоны являются малоизученными и вопрос о числе видов Pseudohynobius всё ещё остаётся открытым.

Классификация 
В настоящее время выделяются 3 вида:
 
 
 

Pseudohynobius tsinpaensis отнесли к роду Liua (Liua tsinpaensis)

Pseudohynobius flavomaculatus 
Обитает во влажных мшистых горных бамбуковых лесах на западе провинции Хубэй, севере Гуйчжоу и в Сычуани. Найден на высотах 1700—1845 м. Ведёт наземный образ жизни, размножается (в апреле) в небольших горных потоках, где и проходит развитие личинок. Два остальных вида практически не изучены, указывается лишь, что также ведут наземный образ жизни.

Pseudohynobius kuankuoshuiensis 
Известен только в районе Куанькошуй в провинции Гуйчжоу.

Pseudohynobius shuichengensis 
Шуйчэн в провинции Гуйчжоу, высоты 1910—1970 м над уровнем моря.

Литература 
 Kuzmin, S. and Thiesmeier, B. 2001. Mountain Salamanders of the genus Ranodon. Advances in Amphibian Research in the Former Soviet Union. 6:1-184. Sofia, Moscow.
 Xiaomao Zeng, Jinzhong Fu, Liqiao Chen, Yingzhou Tian, Xiaohong Chen. Cryptic species and systematics of the hynobiid salamanders of the Liua—Pseudohynobius complex: Molecular and phylogenetic perspectives. // Biochemical Systematics and Ecology 34 (2006) p. 467—477. .

Ссылки 
 Таксономические сведения на Amphibian Species of the World 5.1

Углозубы